Randers (gemeente), een gemeente in Denemarken
 Randers (stad), een stad in Denemarken, onderdeel van de bovenstaande gemeente